Материнство — многозначный термин. Может относиться к:
 см. мать
 Охрана материнства и детства — комплекс государственных и общественных мероприятий по защите прав и здоровья матери и ребёнка, поощрению рождаемости, раздел здравоохранения по наблюдению беременности, родовспоможению, педиатрии.
 Материнство — американская комедия 2009 года.
 Материнство — сериал американского телеканала ABC.
 Материнство (Доктор Хаус) — четвёртая серия первого сезона американского телесериала «Доктор Хаус». Её премьера состоялась 7 декабря 2004 года на телеканале Fox.

См. также 
 Медаль «За материнство»
 Медаль Материнства
 «Мать-героиня» — почётное звание в СССР (с 1944)
 «Материнская слава» — орден СССР трёх степеней (за 7,8 и 9 детей), учреждён в 1944 году.
 Суррогатное материнство
 «Спрятанная мать» — особый жанр ранней фотографии, для которого характерно, что мать малыша скрывает своё присутствие на снимке.

Примечания